Caponense – abitanti di Capão da Canoa
Caponense – abitanti di Muitos Capões